Aspektverhältnis () steht für:
 das Seitenverhältnis von Rechtecken und rechteckigen Objekten, insbesondere von Papieren, Fotografien, Bildern und Filmen.
 Aspektverhältnis (Strukturierung), das Verhältnis der Höhe oder Tiefe einer Struktur zu ihrer (kleinsten) Breite.
 die Flügelstreckung in der Aerodynamik eines Flugzeugs.